Первый Командный чемпионат Европы по международным шашкам проводился с 23 июня 1967 года в отеле «Лорин» города Больцано (Италия) Итальянской федерацией шашек и национальным объединением по содействию культуре, искусству, туризму и спорту среди рабочих (ENAL). Ход турнира широко освещался прессой и телевидением. Участие приняли все представленные в ФМЖД на тот момент европейские страны: СССР, Нидерланды, Франция, Бельгия, Швейцария, Италия и Чехословакия.

Составы команд 
 В каждой команде играли по 3 шашиста;

Бельгия — Леон Вессен, Жозеф Демесмекер, Морис Ферлеен

Италия — Франческо Лапорта, Эдмондо Фанелли, Альдо Дебелли

Нидерланды — Тон Сейбрандс, Харм Вирсма, Ян ван Леуэн

СССР — Андрис Андрейко, Вячеслав Щёголев, Владимир Каплан

Франция — Жорж Мостовой, Рауль Дельом, Анри Бажолле

Чехословакия — Я. Фабиан, В. Холечек, Людвиг Рейман

Швейцария — Исаак Гедан, М. Струб, Андре Гиньяр

Результаты 
 Турнир проводился по круговой системе. В каждой команде играли по 3 шашиста.

Личные результаты

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» 1967 № 5.
 ЧЕ-1967 (мужчины) на сайте KNDB